

События 
 60-е Олимпийские игры. Победа Милона в состязании мальчиков.
 Книд на юго-западе Малой Азии захвачен персами.
 Между 540—536 — Акме Пифагора. Акме Ксенофана Колофонского, сочинение «О природе».
 Разрушение г. Сириса (ок. 540).
 Битва на реке Сагре. Победа локрийцев над кротонцами.
 Анаксимандр умер

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной цзиньский сановник Хань Ци (Хань Сюань-цзы) прибыл с визитом в Лу, где был восхищён лускими архивами и летописями. Его принимал Цзи У-цзы.
 Хань Сюань-цзы приехал в Ци и привёз брачные дары.
 Тянь У-юй из Ци прибыл в Цзинь и привёз цзиньскому гуну невесту.
 Летом луский посол Шу-гун поехал в Цзинь.
 Осенью в Чжэн был казнён сановник Гунсунь Хэ.
 (по гл. 33 «Ши цзи», в 539 г.) Зимой луский гун отправился в Цзинь и доехал до Хуанхэ. Но цзиньский гун отказал в приёме и вернул его. В Цзинь поехал луский посол Цзисунь Су.
 В царстве Цзю (Сю) власть захватывает вельможа Чжань Юй. Сыновья правителя обращаются за помощью к правителю царства Цзи. Чжань Юй свергнут. Правителем становится Цюй Цзи.

См. также

Примечания